Az 1991-es Roland Garros férfi versenyét az amerikai Jim Courier nyerte honfitársa Andre Agassi előtt.

Kiemeltek 

  Stefan Edberg (Negyeddöntő)
  Boris Becker (Elődöntő)
 - 
  Andre Agassi (Döntős)
  Sergi Bruguera (Második kör)
  Pete Sampras (Második kör)
  Guy Forget (Negyedik kör)
  Goran Ivanišević (Második kör)

  Jim Courier (Bajnok)
  Michael Chang (Negyeddöntő)
  Emilio Sanchez (Második kör)
  Michael Stich (Elődöntő)
 - 
  Karel Novacek (Első kör)
  John McEnroe (Első kör)
  Brad Gilbert (Első kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Külső hivatkozások 
 Eredmények a Tenniscorner.com honlapon

F1